Gais, une commune italienne de la province autonome de Bolzano.
 Gais, une commune suisse du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures.

Homonymie de toponyme